Adolphe Crauk (1865-1945), peintre et graveur français ;
 Charles Crauk (1819-1905), peintre français, frère du suivant ;
 Gustave Crauk (1827-1905), sculpteur français.